Eliteserien 2018 – 74. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych piłki nożnej mężczyzn w Norwegii. Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i brało w niej udział 16 drużyn, grających systemem kołowym. Rozgrywki rozpoczęły się 11 marca 2018, a zakończyły 24 listopada 2018; ponadto w dniach 5 – 9 grudnia 2018 rozegrano finałowe mecze barażowe o pozostanie w / awans do Eliteserien.

Tytuł mistrzowski obroniła drużyna Rosenborg BK, dla której był to 26. tytuł w historii. Tytuł króla strzelców zdobył Franck Boli (Stabæk Fotball), który strzelił 17 goli.

Eliteserien

Drużyny 
W Eliteserien w sezonie 2018 występowało 16 drużyn.

Objaśnienia:

Stadiony

Rozgrywki 
W sezonie 2018 drużyny rozegrają 30 kolejek ligowych po osiem meczów (razem 240 spotkań) w dwóch rundach – wiosennej i jesiennej. 

Po zakończeniu sezonu mistrz zapewni sobie start w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a wicemistrz i 3. drużyna oraz zwycięzca Pucharu Norwegii zagrają w eliminacjach do Ligi Europy UEFA.  
Dwie ostatnie drużyny spadną bezpośrednio do OBOS-ligaen (1. divisjon), a 14. drużyna zagra w barażach o utrzymanie z najlepszą drużyną baraży między drużynami z miejsc 3–6 OBOS-ligaen.

Tabela

Wyniki

Baraże

Baraże o grę w Eliteserien

Drużyny 
 W barażach o pozostanie w / awans do Eliteserien występowało 5 drużyn, które grały o jedno miejsce w Eliteserien w sezonie 2019:
 Stabæk Fotball – 14. drużyna Eliteserien 
 Aalesunds FK – 3. drużyna OBOS-ligaen  
 Sogndal Fotball – 4. drużyna OBOS-ligaen
 Ullensaker/Kisa IL – 5. drużyna OBOS-ligaen
 Nest-Sotra Fotball – 6. drużyna OBOS-ligaen

1. runda 

 Aalesunds FK awansował do 2. rundy baraży o awans do Eliteserien.
 Nest-Sotra Fotball pozostał w OBOS-ligaen

 Sogndal Fotball awansował do 2. rundy baraży o awans do Eliteserien.
 Ullensaker/Kisa IL pozostał w OBOS-ligaen

2. runda 

 Aalesunds FK awansował do 3. rundy (finałowej) baraży o awans do Eliteserien.
 Sogndal Fotball pozostał w OBOS-ligaen.

3. runda (finałowa) 

 Stabæk Fotball pozostał w Eliteserien.
 Aalesunds FK pozostał w OBOS-ligaen.

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

2018 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2018 w Norwegii